Гомкур може да се односи на:

 Гомкур (Ивлен), насељено место у Француској, у департману Ивлен
 Гомкур (Па де Кале), насељено место у Француској, у департману Па де Кале